In der World Series 2021 wurde vom 26. Oktober bis 2. November zum 117. Mal der Gewinner der nordamerikanischen Major League Baseball ermittelt. Die Best-of-Seven-Serie wurde traditionell zwischen dem Gewinner der American League und dem Champion der National League ausgespielt.

Die Atlanta Braves besiegten die Los Angeles Dodgers in der NLCS und erreichten zum zehnten Mal die World Series. Das letzte Mal, als sie in der World Series spielten, war 1999.

Die Houston Astros besiegten die Boston Red Sox in der ALCS und erreichten zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren (und insgesamt vierten Mal) die World Series.

Die Braves entschieden am 2. November 2021 die World Series für sich, zum ersten Mal seit 26 Jahren.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2021, ALWC 2021, NLWC 2021, ALDS 2021, NLDS 2021, ALCS 2021, NLCS 2021

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 5. und 23. Oktober 2021 ermittelt. Die drei Division-Sieger und der Gewinner des Wild-Card-Spiels trafen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Dienstag, 26. Oktober 2021, 19:11 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 42.825

Spiel 2 
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 19:09 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 42.833

Spiel 3 
Freitag, 29. Oktober 2021, 20:12 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Zuschauer: 42.898

Spiel 4 
Samstag, 30. Oktober 2021, 20:11 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Zuschauer: 43.125

Spiel 5 
Sonntag, 31. Oktober 2021, 20:15 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Zuschauer: 43.122

Spiel 6 
Dienstag, 2. November 2021, 19:09 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 42.868

Übertragung

TV 
Die World Series wurde zum 22. Mal in Folge von Fox ausgestrahlt. Hauptkommentaren waren Joe Buck und John Smoltz, während Ken Rosenthal und Tom Verducci als Nebenberichterstatter eingesetzt wurden.

Radio 
Die World Series wurde zum 24. Mal in Folge von ESPN Radio übertragen.

Einzelnachweise 

2021
Baseball 2021
Sportveranstaltung in Atlanta
Sportveranstaltung in Houston
Baseball (Vereinigte Staaten)
Atlanta Braves
Houston Astros